Jüdischer Friedhof Ústí nad Labem steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Ústí nad Labem)
 Neuer jüdischer Friedhof (Ústí nad Labem)